

VHF

Ameryka Północna i Południowa

Wielka Brytania

Irlandia

Europa Zachodnia

Francja

Francuskie terytoria zamorskie

Włochy

Europa Wschodnia

Maroko

Australia

Nowa Zelandia

Japonia

Chińska Republika Ludowa

Republika Chińska (Tajwan)

Indonezja

RPA

Angola

Wybrzeże Kości Słoniowej

UHF

Ameryka Północna i Południowa 

Uwaga: Kanały UHF 70 do 83 zostały zajęte przez inne służby radiowe

Wielka Brytania, Hongkong i RPA

Europa Zachodnia

Francja

Europa Wschodnia

Australia

Japonia

Chińska Republika Ludowa

Zobacz też 
 Systemy emisji sygnału telewizyjnego
 Polski plan kanałów TV kablowej
 Telewizja kablowa
 CATV

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Częstotliwości kanałów telewizyjnych w standardzie D1 obowiązującym w Polsce.

Systemy emisji sygnału telewizyjnego
Listy związane z techniką